Лубор Токош (; , Штернберк (Оломоуцкий край) — , Злин, Чехия) — чешский и чехословацкий актёр театра, кино и радио.

Биография 
В начале Второй мировой войны поступил на работу в городской театр Брно, сначала был рабочим сцены, затем — суфлёром, статистом.

До 1985 года выступал на сценах театров Брно, Годонина , Угерске-Градиште, Остравы, Оломоуца, Праги и Злина. Вёл программы на Пражском радио. Исполнитель многочисленных театральных ролей.

Начиная с 1948 года, сыграл более, чем в 60 кинофильмах. Обладал характерным тембром голоса, благодаря чему сыграл в кино много ролей стариков и дедушек.

Избранная фильмография 
 1950 — Отличная возможность / Veliká prílezitost — Вотипка
 1951 — Щука в пруду / Stika v rybníce — радиорепортёр
 1958 — Тайна острова Бэк-Кап — Симон Харт, инженер
 1960 — Три тонны пыли / Tři tuny prachu
 1960 — Скорый до Остравы / Rychlík do Ostravy
 1961 — Репортаж с петлёй на шее / Reportáz psaná na oprátce — дядюшка Зика
 1961 — Чёрная суббота / Cerná sobota — капитан Драгота
 1962 — В этом году в сентябре / Letos v září
 1963 — Прага в решающий час / Praha nultá hodina — Юрий Земан, доктор
 1963 — В сентябре этого года / Letos v září — отец
 1970 — Молот ведьм — Сэттлер
 1970 — Ухо / Ucho
 1970 — Четырёх убийств достаточно, дорогая — бандит
 1973 — Эликсир дьявола
 1980 — Маргаритки для хозяйки усадьбы / Kopretiny pro zámeckou paní — дедушка
 1986 — Смерть прекрасных косуль / Smrt krásnych srncu
 1987 — О принцессе Ясенке и летающем сапожнике / O princezne Jasnence a létajícím sevci — Король
 1987 — Маг / Mág — Титце
 1987 — Сокровище рыцаря Милоты / Poklad rytíře Miloty — дед Яносик
 1988 — Не хнычь, Белочка! — дедушка
 1999 — Золотых дел мастер Ондра / Zlatník Ondra — Король
 2003 — Дорога была сухая, местами влажная / Cesta byla suchá, místy mokrá

Награды 
 В 2002 году удостоен премии Талия за многолетний вклад в развитие драматического искусства.
 Почётный гражданин Злина (2003).

Примечания

Ссылки 
 
 Некролог

Родившиеся в Штернберке
Умершие в Злине